Delissea är ett släkte av klockväxter. Delissea ingår i familjen klockväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Klockväxter
Delissea